Kim Hyŏng-jik (født 10. juli 1894, død 5. juni 1926) var en koreansk uafhængighedsaktivist og kommunistisk politiker. Kim var gift med Kang Pan-sok. Han var far til grundlæggeren af Nordkorea, Kim Il-sung, og oldefar til den nuværende øverste leder af landet, Kim Jong-un.

Der vides ikke meget om Kim Hyŏng-jik. Hans familie var, i den tid Japan holdt Korea besat, med i kampen for et uafhængigt Korea, og i 1920 skulle familien være flygtet til Manchuriet. Ifølge sønnen Kim Il-sungs officielle statsbiografi, var Kim leder af den anti-japanske nationale befrielsesbevægelse.

Kim Hyŏng-jik blev gift kristen, men blev senere i livet ateist.

Familietræ

Notater 

Kommunister fra Korea
Koreanere